Setge de Cardona (1711), dins de la Guerra de Successió Espanyola.
 Setge de Cardona (1713), enfrontament entre les tropes borbòniques i les tropes catalanes durant la Guerra dels catalans (1713-1714).